Ранчо Ларго има више значења:

 Ранчо Ларго (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ларго, Барио де Алдама (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Ларго (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Ларго (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Ларго (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Ларго, Ла Вија (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику